Saberschinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Saberschinsky (* 1968), deutscher Theologe
 Hagen Saberschinsky (* 1949), deutscher Polizist, Polizeipräsident von Berlin (1992–2001)